Samaha peut faire référence à :
 Michel Samaha (né en 1948), un homme politique libanais.
 Carole Samaha (née en 1972), une chanteuse libanaise
Samaha "Sam", chanteuse du groupe Shaka Ponk

Voir aussi 
 Samhah, une île de l'Océan Indien